Fæste kan have flere betydninger:
Fæstebrev
Fæste (våben)